Евге́ния Зава́дская: Завадская, Евгения Владимировна (1930—2002) — советский и российский востоковед-китаист, историк искусства, переводчик.
 Завадская, Евгения Флориановна (1852—1883) — российская революционерка польского происхождения, жена народовольца А. А. Франжоли.